Oma Desala est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1.
Elle apparaît sous deux formes dans la série : sous la forme d'aura lumineuse, signe de son ascension, ou bien sous une apparence humaine. On la voit pour la première fois dans la série dans l'épisode "Instinct maternel" de la fin de la saison 3, où elle doit protéger l'enfant d'Apophis et d'Amonet, qui possède toutes les connaissances des Goa'uld. Il est appelé Harsiesis.

Oma Desala occupe une place très confuse au sein des personnes ayant fait l'ascension. Dans l'univers de Stargate, quand une personne réalise l'ascension, elle devient pure énergie et son esprit s'élève dans un plan d'existence supérieur. Il en découle une plus grande puissance. Un seul inconvénient, toute personne qui s'élève n'a plus le droit d'agir sur les affaires des plans d'existence inférieurs, afin de laisser aux Hommes leur libre arbitre. Oma Desala, elle, intervient plusieurs fois auprès d'êtres dans un plan d'existence inférieur, tels que Daniel Jackson ou Anubis. Elle leur sert de guide par la suite. En revanche, elle doit en assumer seule les conséquences. Sa plus grosse erreur a été d'élever Anubis. Les Autres la punirent en l'obligeant à voir Anubis agir sans qu'elle puisse le descendre vers un plan d'existence inférieur. Alors qu'Anubis était sur le point de détruire toute vie dans la galaxie à la fin de la saison 8 de Stargate SG-1, Oma se décide à faire ce qu'elle aurait dû faire il y a longtemps : neutraliser Anubis en le combattant pour l'éternité.

Desala, Oma

en:Ancient characters in Stargate#Oma Desala